Il doppio  del Comerica Bank Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Carsten Ball e Chris Guccione erano i detentori del titolo e hanno battuto in finale Adam Feeney e Greg Jones 6–1, 6–3.

Teste di serie 

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinali)
 Carsten Ball /  Chris Guccione (campioni)

 Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (primo turno) 
 Pierre-Ludovic Duclos /  Artem Sitak (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 
 

Comerica Bank Challenger 2010